Agnes von Holstein († 1386), Herzogin von Sachsen-Lauenburg, begraben im Ratzeburger Dom, war die Tochter des Grafen Johann III. von Holstein-Kiel († 1359) und der Katharina († 1327), Tochter des Herzogs Heinrich III. von Glogau.

Ehen und Nachkommen 
Agnes versprach in Trittau am 22. März 1327 Herzog Erich II. von Sachsen-Lauenburg († 1368/1369) die Ehe. Die Trauung fand zwischen 1342 und 1349 statt. Aus der Verbindung gingen hervor:

Erich IV. (1354–1411), Herzog von Sachsen-Lauenburg
Agnes († nach 1387), verheiratet mit Herzog Wilhelm von Braunschweig-Lüneburg († 1369)
Jutta († 1388), verheiratet mit Herzog Bogislaw VI. von Pommern († 1393)
Mechthild († nach 1405), Äbtissin von Wienhausen

Abstammung 

Herzogin (Sachsen-Lauenburg)
Familienmitglied des Hauses Schauenburg (Linie Holstein-Itzehoe)
⚭Agnes #Holstein
Deutscher
Geboren im 14. Jahrhundert
Gestorben 1386
Frau